Дуря́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Дурян, Людвиг (1933—2010) — армянский советский поэт.
 Дурян, Оган Хачатурович (1922—2011) — армянский советский дирижёр и композитор.
 Дурян, Петрос (1851—1872) — армянский поэт.
 Дурян, Саак Мартикович (род. 1986) — украинский актер.

 двойная фамилия
 Дурян-Арменян, Екатерина Михайловна — армянская советская актриса. Народный артист Армянской ССР.